У́рбаниці́ () — топонім у Польщі та Чехії.

Урбаниці — село в гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства.

Урбаниці — село в окрузі Градець-Кралове.
 Урбаниці — село в окрузі Пардубиці.